Marija Aleksandrovna Blank, coniugata Ul'janova (1835-1916) – madre di Lenin
Marija Il'inična Ul'janova (1878-1937) – rivoluzionaria russa e sovietica, sorella di Lenin